I detentori del titolo sono Bob e Mike Bryan, che hanno perso, però, al primo turno contro Steve Johnson e Sam Querrey. I Nuovi campioni sono Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut  che hanno battuto Jamie Murray e John Peers per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (terzo turno)
  Jamie Murray /  John Peers (finale)

  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno) 
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (primo turno) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni) 
  Pablo Cuevas /  David Marrero (primo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah  (secondo turno) 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (terzo turno) 
  Feliciano López /  Maks Mirny (primo turno)

Wild card 
  Deiton Baughman /  Tommy Paul (primo turno)
  Bjorn Fratangelo /  Dennis Novikov (primo turno)
  Taylor Harry Fritz /  Reilly Opelka (primo turno)
  Sam Groth /  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Denis Kudla /  Tim Smyczek (primo turno)
  Julio Peralta /  Matt Seeberger (primo turno)
  Michael Russell /  Donald Young (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2015
ATP World Tour 2015